Clarendon kan syfta på:

 Clarendon (typsnitt)
 Clarendon Castle – ett tidigare kungligt engelskt slott i Wiltshire, nära Salisbury i England
 Clarendon Code –  engelska lagar
 Clarendon Press – boktryckeri och -förlag
 Johnson-Clarendon-fördraget – i amerikansk 1800-talspolitik

Personer 
 earl av Clarendon – en engelsk adelstitel inom familjerna Hyde och Villiers

Geografi

Australien 

 Clarendon (del av en befolkad plats i Australien, South Australia), Onkaparinga, 
 Clarendon (del av en befolkad plats i Australien, New South Wales), Hawkesbury,

Jamaica 

 Clarendon, Jamaica, parish,

Kanada 

 Clarendon (kommun), Québec, Outaouais,

USA 

 Clarendon, Arkansas, countyhuvudort, Monroe County, 
 Clarendon, Pennsylvania – en kommun i Warren County, 
 Clarendon, Texas, countyhuvudort, Donley County, 
 Clarendon, Vermont 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar